Carstva kao oblik državne vladavine kod koje je na čelu car
 Carstvo (taksonomija), jednu od kategorija razvrstavanja živog svijeta